ima više značenja.

 Koenzim F420-0:L-glutamatna ligaza, enzim
 Koenzim F420-1:gama-L-glutamat ligaza, enzim
 Crkva Engleske